

Cinema 
 Celos – film del 1936 diretto da Arcady Boytler
 Il demone della gelosia (Celos) – film del 1946 diretto da Mario Soffici
 Celos - Gelosia (Celos) – film del 1999 diretto da Vicente Aranda

Altro 
 Celos – uno dei fiumi di Gondor